

Улму () — комуна у повіті Бреїла.
 Улму () — село у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Улму.
 Улму () — комуна у повіті Келераш.
 Улму () — село у повіті Келераш. Входить до складу комуни Улму.

Улму () — село у Яловенському районі.